

Astronomia 
 Cratere Very – cratere lunare
 Cratere Very – cratere su Marte

Musica 
 Very – album dei Pet Shop Boys del 1993

Altro 
 Very Mobile – servizio di comunicazione mobile di Wind Tre